Věník může být:
 čarověník – chomáčovitá nebo metlovitá znetvořenina na stromech a keřích, která je tvořena hustěji nahloučenými větvičkami
 metla do lázně – do parní lázně nebo vihta (finsky) do suché sauny
 lazebnický nástroj - svazek větví se zelenými lupeny, který sloužil k ovívání či k masáži (mrskání) těla ve středověké lázni
 chybné označení pro točenici, tj. stuhu, závoj či šátek, stočený do věnce s uzlem a dvěma cípy 
 prvek v heraldice – věnec vytvořený z konců přikryvadel, aby tato držela na rytířské přílbě.